Jméno Juraj Bartoš nosí více osobností:

 Juraj Bartoš (tenista) (1916–1983) – slovenský tenista
 Juraj Bartoš (hudebník) (* 1967) – slovenský hudebník
 Juraj Bartoš (fotograf) (* 1944) – slovenský fotograf